Glodeni se poate referi la:

Localități din România 
 Glodeni, Vaslui
 Glodeni, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume;
 Glodeni, Dâmbovița, o localitate componentă a orașului Pucioasa, județul Dâmbovița
 Glodeni, Gorj
 Glodeni, Mureș, reședința comunei cu același nume, mai demult: Șarpotoc, Șarpatoc (, )
 Glodenii Gândului, Iași

Localități din Republica Moldova 
 Glodeni (Republica Moldova), oraș din Republica Moldova
 Raionul Glodeni

Vezi și 
 Glod
 Glodeanu

Toponime românești